Morašice ist der Name von mehreren Orten in Tschechien

 Morašice,  Gemeinde im Okres Znojmo
 Morašice u Chrudimi, Gemeinde im Okres Chrudim
 Morašice u Litomyšle, Gemeinde im Okres Svitavy
 Morašice v Železných horách, Gemeinde im Okres Pardubice